

Patronyme
 Georg Christian Friedrich Lisch (1801-1883), est un historien allemand.
 Georges Lisch, (1869-1960), fut un architecte français.
 Juste Lisch, (1828-1910), fut un architecte français.

Homonymie
Homonymie de patronyme